Агасий () — эфесское имя:

 Агасий из Аркадии — воин, упоминаемый у Ксенофонта, олимпийский чемпион.
 Агасий, сын Менофила — эфесский скульптор, жил лет за 100 до Рождества Христова.
 Агасий, сын Досифея — эфесский скульптор, жил во времена первых римских императоров. Судя по надписи, творец так называемого «Боргезского бойца».